Касталија има више значења:
 Касталија
 Касталија (Ајова)
 Касталија (Охајо)
 Касталија (Северна Каролина)